Годонин — чешский топоним. Может означать:

 Годонин — город в Чехии, на юго-востоке Моравии, в Южноморавском крае, на реке Мораве.
 Годонин — один из 7 районов Южноморавского края Чешской Республики.
  — деревня в районе Бланско.
  — концентрационный лагерь.